O termo Hartville pode referir-se a:

Nos Estados Unidos da América
Hartville – cidade do Missouri
Hartville – cidade de Ohio
Hartville – cidade de Wyoming

Ver também
Hartsville

Desambiguações de topônimos